Gente di mare, registro di persone che lavorano a bordo di navi e iscritte presso le Capitanerie di porto locali
 Gente di mare, romanzo di Giovanni Comisso
 Gente di mare, canzone del 1987 di Umberto Tozzi e Raf
 Gente di mare, serie televisiva italiana
 Gente di mare e dell'aria, Corporazione durante il Regime fascista